Cómodo (161 - 192) — imperador romano
Comodo Group — empresa produtora de software
Cômoda — móvel

Ver também
Komodo (desambiguação)

Desambiguação